Siran, commune française du Cantal
 Siran, commune française de l'Hérault
 Siran, sous-préfecture de Gümüşhane (préfecture de l'est de la Turquie)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France